Phichit steht für:

 Phichit, eine Stadt in der thailändischen Provinz Phichit
 Phichit (Provinz), die gleichnamige Provinz
 Amphoe Mueang Phichit, ein thailändischer Landkreis

Phichit ist der Familienname folgender Personen:

 Douangchay Phichit (1944–2014), laotischer Politiker